Le terme breuvage peut faire référence à :
 une boisson ;
 Breuvage du diable, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Breuvages Bull's Head, entreprise canadienne ;
 Breuvages Kiri, ancienne compagnie canadienne.